Sandy Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sandy Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Sandy Glacier (glaciär i USA), Oregon, Clackamas County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar